668 км, 668-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

 668 км — упразднённый населённый пункт (тип: железнодорожная будка) в Воронежской области, Грибановский район, Городское поселение Грибановское.
  — остановочный пункт Южной железной дороги в Черниговской области. Код 429356.